Az 1998-1999-es UEFA-kupa győztese az AC Parma csapata lett, amely a moszkvai Luzsnyiki Stadionban rendezett döntőn az Olympique Marseille csapatát győzte le, és másodjára nyerte meg a kupát.

Első selejtezőkör

|}

Második selejtezőkör 

|}

Első forduló 

|}

Második forduló 

|}

Harmadik forduló 

|}

Negyeddöntő 

|}

Elődöntő 

|}

Döntő 

|}

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal
 Eredmények az RSSSF.com-on

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa